Ми́лан Ни́колич ():
 Николич, Милан (род. 1979) — сербский музыкант
 Николич, Милан — сербский политик, губернатор Дунайской (с 1931 по 1933 год) и Моравской (с 1939 по 1941 год) бановин.
 Николич, Милан (род. 1983) — сербский футболист